Kunst en literatuur
 Chatterton (opera) - opera van Ruggero Leoncavallo
 Chatterton (roman) - roman van Alfred de Vigny, plot-inspiratie voor bovenstaande opera

Personen
 Thomas Chatterton - Engels dichter en schrijver, inspiratie voor bovenstaande opera
 Ruth Chatterton - Amerikaans actrice
 Tom Chatterton - Amerikaans acteur
 Brian Chatterton - Australisch politicus
 Brian D. E. Chatterton - Canadees paleontoloog 
 Clarence K. Chatterton - Amerikaans kunstschilder